

Patronyme
 Arthur Tedder, (1890-1967), est un officier supérieur de la Royal Air Force.
 Tristan Tedder, (1996- ), est un joueur de rugby à XV Sud-africain.
 Ryan Tedder, (1979- ), est un auteur-compositeur-interprète américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme